Choctaw é o nome de diversos condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Choctaw (Alabama)
 Condado de Choctaw (Mississippi)
 Condado de Choctaw (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos